Juan de Randazzo (Catania, abril o mayo de 1317-Catania, ) fue un noble siciliano de ascendencia aragonesa. Ostentó los títulos de Duque de Randazzo, Duque de Atenas y Neopatria, Conde de Malta y regente de Sicilia entre 1342 y 1348. 

Era el cuarto hijo de Federico II de Sicilia y Leonor de Anjou. Durante el reinado de su hermano Pedro II de Sicilia y su sobrino Luis de Sicilia se convirtió en el noble más poderoso del reino, llegando a ser el regente durante la minoría de edad del último.

Mantuvo la paz durante su regencia, a pesar de su apoyo a la nobleza aragonesa frente a la aristocracia italiana local. Nombró a Blasco II de Alagona como su sucesor tras morir durante la Peste Negra.

Se encuentra enterrado junto a su padre y sobrino en la Catedral de Catania.

Ancestros 

Nobles de Italia del siglo XIV
Nobles de España del siglo XIV
Duques de Neopatria
Nacidos en Catania
Fallecidos en Catania